Scatonomus är ett släkte av skalbaggar. Scatonomus ingår i familjen bladhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bladhorningar
Scatonomus